Монтескларос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Сан-Висенте. Занимает площадь 21 км². Население — 447 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Покровителем города считается Нª Сª де лос Ремедиос.

История 
Город основан в 1501 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Diputación de Toledo

Муниципалитеты Толедо